Kvindernes 3000 meter hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 blev afholdt 14. februar 2010 i Pacific Coliseum, Vancouver.

Resultater 

Vinter-OL 2010